Karol Michał Lanckoroński (1799–1863) – dyrektor wiedeńskich teatrów dworskich
 Karol Antoni Lanckoroński (1848–1933) – historyk sztuki